Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Fabrice Santoro che hanno battuto in finale Joshua Eagle e Jim Grabb 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (secondo turno)
 Joshua Eagle /  Jim Grabb (finale)
 Daniel Orsanic /  Cyril Suk (quarti di finale)

 Neil Broad /  Piet Norval (quarti di finale)
 David Adams /  Fernon Wibier (secondo turno)
 Andrew Kratzmann /  Menno Oosting (secondo turno)
 Tom Kempers /  Aleksandar Kitinov (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1998